Abecedarium (gedicht)
Abecedarium (leerboek)